Gresini Racing es un equipo italiano de motociclismo que compite actualmente en el Campeonato del Mundo de MotoGP bajo el nombre de Gresini Racing MotoGP, en el Campeonato del Mundo de Moto2 como el Gresini Racing Moto2 y en la Copa Mundial de MotoE como el FELO Gresini Team.

Historia 
El equipo fue fundado en 1997 por el bicampeón mundial de 125cc, Fausto Gresini, tras el final de su carrera. El equipo compitió en la categoría de 500cc por dos temporadas antes de bajar a la categoría de 250cc en 1999. En 2001, el piloto de Gresini Daijiro Kato ganó el título de 250cc. La siguiente temporada, el equipo volvió a MotoGP, donde han estado compitiendo desde entonces. El equipo también compite en la categoría de Moto2 desde 2010. En esa temporada, el piloto de Gresini Toni Elías ganó el título inaugural de Moto2.

El 19 de diciembre de 2020 se anunció oficialmente la renovación del acuerdo con la Asociación de equipos (IRTA) para continuar en MotoGP hasta 2026 y además el final de la relación entre el Gresini Racing y Aprilia al final de la temporada 2021. En sus siete años de asociación el mejor resultado conseguido por ambos fue el sexto puesto.

El 23 de febrero de 2021 fue uno de los días más tristes en la historia del equipo, su fundador Fausto Gresini falleció a los 60 años a causa del COVID-19. El 29 de abril, dos meses después del fallecimiento de Fausto, su familia tomo las riendas del equipo: su viuda, Nadia Padovani se convirtió en la dueña del equipo además de convertirse en la nueva directora principal, su hijo mayor Lorenzo Gresini pasó a formar parte del área administrativa del equipo y su hijo menor Luca Gresini pasara a ser parte del área deportiva del equipo.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo

MotoE 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

Moto3 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

250cc/Moto2 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

500cc/MotoGP 
(Carreras en negro indican pole position, carreras en italics indican vuelta rápida)

 * Temporada en curso.

Referencias

Enlaces externos 
 gresiniracing.com Página oficial
 gresiniracingmoto2.com Página oficial

Equipos de motociclismo
Motociclismo en Italia